Paul Junius ist der Name folgender Personen:

* Paul Junius (Mediziner) (1871–1948), deutscher Augenarzt 
 Paul Junius (Widerstandskämpfer) (1901–1944), deutscher Parteifunktionär (KPD) und Widerstandskämpfer